Le Villino Broggi-Caraceni est un bâtiment Art nouveau situé à Florence, via Scipione Ammirato, construit par Giovanni Michelazzi en 1910-11 pour Enrico Broggi et transmis à Domenico Caraceni. 

Cette zone, derrière la Piazza Beccaria, est un quartier du , caractérisé par la présence de nombreuses villas - typologie de construction typique de la petite et moyenne bourgeoisie du début du  - et les résidences de divers artistes florentins (Chini, Tofanari, Vannetti) qui dans les vingt premières les années du  ont choisi ce quartier pour y installer leur maison ou leur atelier. À côté du villino Broggi-Caraceni se trouve également le villino Ravazzini, de l'architecte Michelazzi lui-même. 

En 1962, le surintendant Ugo Procacci a pu classer le villino, le sauvant de la destruction  .

Architecture 
Entouré d'une petite cour et séparé de la chaussée par un mur de clôture avec une balustrade à l'extrémité, le villino Broggi-Caraceni se dresse sur deux étages au-dessus du sol et possède un système trapézoïdal, articulé à l'intérieur autour du pivot d'un escalier hélicoïdal.

Fortune critique 

Pour la recherche minutieuse de planimétrie et de composition et pour la parfaite intégration entre architecture et décoration, ainsi que pour la rigueur constructive et l'attention méticuleuse aux détails, la villa est considérée, avec la Casa-galleria Vichi, comme l'œuvre la plus accomplie de Michelazzi.

Images

Bibliographie 

 Sampaolesi P., 1961, Liberty in Florence, Ingénieurs - Architectes, n. 4 
 Orsoni G., Raimondi G., Salomoni C., 1961, Un architecte Liberty à Florence, Ingegneri - Architetti n. 4 
 Giovanni Klaus Koenig, 1961, Notes sur Giovanni Michelazzi, "Ingénieurs - Architectes" n. 6/7 
 Paladini G., 1962, The Superintendencies for Monuments and the Liberty style, Engineers - Architects, n. 10/12 
 Giovanni Klaus Koenig, 1968, Architecture en Toscane 1931-1968, Turin 
 Bossaglia R., 1968, Liberty en Italie 
 Cresti C., 1970, Liberty à Florence, Antichità Viva n. 5 
 Cresti C., 1972, Un édifice Liberty à Florence, hypothèse pour une attribution, Bulletin of Engineers n. 11 
 Bucci M., Bencini R., 1973, Palais de Florence, Florence 
 Fanelli G., 1973, Florence architecture et ville, Rome - Bari 
 Cresti C., 1974, Le quartier florentin de Santa Croce entre le  et le : éclectisme stylistique et réalité sociale, Bulletin of Engineers n. 4 
 Gobbi G., 1976, Itinéraire Florence Moderne, Florence 
 Vinca Masini L., 1976, Art nouveau 
 Cresti C., 1978, Florence 1896-1915: la saison du Liberty, Florence 
 Florence 1979, Liberty in District 12, c Catalogue d'exposition édité par C. Cresti, Florence 
 Tempesti F., 1979, Abitare a Pitti, Week-end, a. VII, non. 42,  
 Vergottini B., 1981, Les secrets d'une ancienne maisonnette, Casa Vogue, décembre, n. 124 
 Dezzi Bardeschi M. (édité par), 1981, Le Officine Michelucci et l'industrie artistique du fer en Toscane (1834-1918) 
 Cozzi M., Bozzaglia R., 1982, I Coppedè, Gênes 
 Quattrocchi L., 1984, L'architecture intime de Giovanni Michelazzi, Eupalino, n. 4 
 Cresti C., 1985, Transparency Liberty et Decò à Florence, Antichità Viva n. 1/3 
 Cresti C., 1987, Toscane, dans R. Bossaglia (édité par), Archives of Italian Liberty, Milan 
 Cresti C., 1992, Villino Broggi Caraceni, dans AA. VV., Florence. Guide d'architecture, Turin, p.   208 
 Cozzi M., Carapelli G., 1993, Construire en Toscane au début du , Florence 
 Cresti C., 1995, Florence a raté la capitale. Architecture et villes du plan Poggi à aujourd'hui, Milan.

Notes

Liens externes 

  
 

Villino Broggi
Villino Broggi
Villino Broggi
Art nouveau
Édifice construit en 1911